Carter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carter Township (Arkansas)
 Carter Township (Indiana)
 Carter Township (Missouri)
 Carter Township (North Dakota)
 Carter Township (South Dakota)